Дзитас има више значења:

 Општина Дзитас (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзитас (Дзитас, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику